Die Liste der Mannschaftskader der División de Honor (Schach) 2006 enthält alle Spieler, die für die spanischen División de Honor im Schach 2006 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Neben sechs Stammspielern durften die teilnehmenden Vereine fünf Ersatzspieler melden, allerdings schöpfte nur CA Solvay Torrelavega das Kontingent komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. UGA Barcelona uns GEVA-CEA Andorra setzten in allen Runden die gleichen sechs Spieler ein, während bei CA Valencia-Cuna del Ajedrez Moderno acht Spieler mindestens eine Partie spielten. Insgesamt kamen 76 Spieler zum Einsatz, von diesen spielten zehn die maximale Zahl von 7 Partien.

Punktbester Spieler war Pawel Eljanow (CA Intel-Tiendas UPI Mancha Real) mit 6 Punkten aus 7 Partien, sein Mannschaftskollege Francisco Vallejo Pons erreichte 5,5 Punkte aus 7 Partien. Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang ebenfalls Eljanow.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister
 Land: Verbandszugehörigkeit gemäß Elo-Liste von Juli 2006; AND = Andorra, ARG = Argentinien, ARM = Armenien, AZE = Aserbaidschan, BUL = Bulgarien, CHN = China, CUB = Kuba, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, IND = Indien, ISR = Israel, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, PAR = Paraguay, POL = Polen, POR = Portugal, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, URU = Uruguay
 Elo: Elo-Zahl in der Elo-Liste von Juli 2006
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

CA Linex-Magic Mérida

CA Cuna de Dragones-Ajoblanco Mérida

CA Intel-Tiendas UPI Mancha Real

CA Reverté Albox-Unicaja

CA Escuela Int. Kasparov-Marcote Mondariz

Gros XT

CA Solvay Torrelavega

CA AMD-Cofimán Mancha Real

UGA Barcelona

CA Valencia-Cuna del Ajedrez Moderno

GEVA-CEA Andorra

CA Eborajedrez Talavera 

nicht angetreten ohne Mannschaftsmeldung

Anmerkungen 
 Berücksichtigt sind die Ergebnisse sowohl der Vorrunde als auch der Endrunde.
 CA Eborajedrez Talavera gab keine Mannschaftsmeldung ab.

Weblinks 
 Ergebnisse der Vorrunde 1 bei olimpbase.org (englisch)
 Ergebnisse der Vorrunde 2 bei olimpbase.org (englisch)
 Ergebnisse der Endrunde bei olimpbase.org (englisch)

División de Honor (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2006